Cap de Cans és una muntanya de 773 metres que es troba al municipi de Savallà del Comtat, a la comarca catalana de la Conca de Barberà.

Muntanyes de la Conca de Barberà
Savallà del Comtat